Mulder er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Eduard Mulder (1832–1924) – nederlandsk kemiker
 Gerardus Johannes Mulder (1802–1880) – nederlandsk biokemiker
 Lodewijk Mulder (1822–1907), nederlandsk forfatter

Fiktive personer 
 Fox Mulder – fiktiv FBI-agent i tv-serien X-Files